Раздольский сельский совет () — входит в состав
Михайловского района
Запорожской области
Украины.

Административный центр сельского совета находится в
с. Раздол.

История 
 1923 — дата образования.

Населённые пункты совета 
 
 с. Раздол
 с. Абрикосовка
 с. Виноградовка
 с. Вишнёвка
 с. Заветное
 с. Кавуновка
 с. Новое Поле
 с. Трудовик
 с. Шевченко

Примечания